Сафья́нов (Сафья́нова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Сафьянов, Виктор Викторович (род. 1961) — генерал-майор; мэр города Орла.
 Сафьянов, Иннокентий Георгиевич (1873—1953) — революционер, советский и тувинский хозяйственный деятель.

Топоним 
 Сафьянов — аал в Хакасии.